Pfarrkirche Mitterndorf steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Mitterndorf an der Fischa in der Gemeinde Mitterndorf an der Fischa, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Pfarrkirche Bad Mitterndorf in der Gemeinde Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark